Die Bausch & Lomb Championships 2002 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen auf Amelia Island. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 6. bis 14. April 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Fernandina Beach